Спатион ( от , «спата») — меч, находившийся на вооружении армии 
Византии. Длина меча вместе с рукоятью составляла 90 см, он имел обоюдоострое лезвие. В трактате Praecepta Militaria, приписываемый императору Никифору II Фока (965 год), указывалось, что тяжёлый конник-катафракт должен иметь при себе и спатион, и парамерион. При этом спатион подвешивался на плечевой перевязи, свисая почти вертикально, тогда как парамерион подвешивался к поясу на двух точках подвески, которые находились на ножнах со стороны обуха, так что он располагался почти горизонтально с небольшим наклоном. Такой способ ношения позволял катафрактам вынимать любой клинок на выбор..

См. также 
 Спата
 Романский меч
 Фламберг

Примечания 

Холодное оружие
Клинковое оружие